SMS Grosser Kurfürst — название двух кораблей германского императорского флота.

 SMS Grosser Kurfürst (1875) — башенный броненосец. Один из первых бронированных кораблей, построенных в Германской империи. Вступил в строй в 1875 году. Затонул 31 мая 1878 года.
 SMS Grosser Kurfürst (1913) — линкор типа «Кёниг». Спущен на воду в 1914 году. Затоплен экипажем 21 июня 1919 года в Скапа-Флоу.

См. также 
 SS Grosser Kurfürst — океанский лайнер Северо-Германского Ллойда. Спущен в 1899 году.